Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub BV De Graafschap in het seizoen 2014/15.

De Graafschap speelde dit seizoen in de Eerste Divisie, na de degradatie van twee seizoenen geleden uit de Eredivisie eindigde De Graafschap het afgelopen seizoen op een achtste plaats in de Eerste Divisie. Verder nam De Graafschap deel aan het nationale toernooi de KNVB beker.

De Graafschap eindigde als zesde in de reguliere competitie en plaatste zich voor de play-offs promotie/degradatie. Daarin won de ploeg van trainer Jan Vreman eerst van Almere City FC om vervolgens af te rekenen met eredivisionist Go Ahead Eagles. In het beslissende tweeluik was De Graafschap over twee wedstrijden vervolgens te sterk voor FC Volendam, waardoor de club uit Doetinchem in het seizoen 2015/16 opnieuw uitkomt in de Eredivisie.

Selectie 2014/15

Transfers

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2014/15 en als zesde eindigden.

Nacompetitie

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de nacompetitie in het seizoen 2014/15 en onder leiding van trainer-coach Jan Vreman promotie afdwongen naar de Eredivisie 2015/16.

KNVB-beker

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de strijd om de KNVB-beker in het seizoen 2014/15.

2014
Graafschap, BV De